Кубок африканських націй 1968 року — 6-а континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 12 по 21 січня 1968 року в Ефіопії. Всього було зіграно 16 матчів, в яких забито 52 м'ячі (в середньому 3,25 м'яча за матч). Збірна Конго-Кіншаси вперше стала чемпіоном Африки, подолавши у фінальному матчі збірну Гани з рахунком 1:0.

Учасники 
За результатами кваліфікації місце у фінальному розіграші здобули такі команди (число в дужках показує вкотре команда брала участь у фінальному турнірі африканської першості):
  (6) — кваліфікована автоматично як господар.
  (3) — кваліфікована автоматично як чинний чемпіон.
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Груповий етап

Група A

Група B

Плей-оф 
{| width="100%" border=0
|- align="left"
|

Бомбардири 
Трійка найкращих бомбардирів турніру:

6 голів
  Лоран Поку
5 голів
  Вілберфорс Мфум
4 голи
  Осеї Кофі

Примітки

Посилання 
 Подробиці на RSSSF.com  

1968
1968 у футболі
Футбол в Ефіопії
Січень 1968